Träg bezeichnet:
 Träg (Welschbillig), einen Ortsbezirk von Welschbillig

Träg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Träg (1819–1860), österreichischer Cellist und Komponist
 Heinrich Träg (1893–1976), deutscher Fußballspieler